Palaeodocosia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Meunier 1904. Palaeodocosia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Palaeodocosia